Martin Millerioux	(1984-), joueur de hockey sur glace français
 Suzanne Millerioux (1918–2009), peintre française